Бирю́лин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Бирюлин, Гавриил Михайлович (ок. 1909—после 1973) — советский учёный-океанолог, кандидат географических наук.

См. также 
 Бирюлино
 Бирюльки